Hälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hälltjärnen (västra), sjö i Tanums kommun,  (0,14 ha)
Hälltjärnen (östra), sjö i Tanums kommun,  (0,1 ha)
Hälltjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662015-143910), sjö i Hällefors kommun och Nora kommun,  (23,5 ha)
Hälltjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662569-143536), sjö i Hällefors kommun,  (12,1 ha)
Hälltjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Hälltjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664894-146696), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Hälltjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664961-146260), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Hälltjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun, 
Hälltjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (4 ha)
Stora Hälltjärnen, sjö i Nora kommun, 
Hälltjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Hälltjärnarna, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Hälltjärnen (Aspeboda socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Hälltjärnen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Hälltjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Hälltjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 665940-143967), sjö i Ludvika kommun,  (14,5 ha)
Hälltjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668215-143512), sjö i Ludvika kommun, 
Hälltjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Smedjebackens kommun,  (21 ha)
Hälltjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (5,01 ha)
Hälltjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (10 ha)
Hälltjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Hälltjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Hälltjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Hälltjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Hälltjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (14,3 ha)
Hälltjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Hälltjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (10,5 ha)
Hälltjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, vid Korpsjön), sjö i Ockelbo kommun, 
Hälltjärnen (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (21,1 ha)
Hälltjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Hälltjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Hälltjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Hälltjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (8,2 ha)
Hälltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hälltjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hälltjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hälltjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Ockelbo kommun och Söderhamns kommun,  (6,7 ha)
Hälltjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 679846-149092), sjö i Ovanåkers kommun,  (10,9 ha)
Hälltjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681384-147517), sjö i Ovanåkers kommun, 
Nedre Hälltjärnen, sjö i Bollnäs kommun,  (2,6 ha)
Övre Hälltjärnen, sjö i Bollnäs kommun,  (6,91 ha)
Hälltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (22,5 ha)
Hälltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696484-150141), sjö i Bräcke kommun, 
Hälltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696776-151031), sjö i Bräcke kommun, 
Hälltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hälltjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (32,1 ha)
Hälltjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Hälltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697227-147974), sjö i Bräcke kommun, 
Hälltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697715-147965), sjö i Bräcke kommun,  (5,86 ha)
Hälltjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698605-148066), sjö i Bräcke kommun, 
Hälltjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699813-146823), sjö i Bräcke kommun, 
Hälltjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hälltjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691671-147751), sjö i Ånge kommun, 
Hälltjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692262-146773), sjö i Ånge kommun,  (0,2 ha)
Hälltjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,3 ha)
Hälltjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,93 ha)
Hälltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Hälltjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hälltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Hälltjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hälltjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun, 
Hälltjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Hälltjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (17,5 ha)
Hälltjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,61 ha)

Se även
Halltjärnen
Hälletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn